Эрик Придз () — продюсер, музыкант и диджей родом из Швеции. В настоящее время переехал из Лондона в Лос-Анджелес.

Биография 
Эрик увлекся музыкой ещё в далёком детстве, когда учился играть на фортепиано. Начало музыкальных экспериментов совпадает со временем, когда маленький Эрик уговорил своих родителей купить ему синтезатор, чтобы научиться создавать свою собственную музыку в стиле Depeche Mode. В 1994-м году стал барабанщиком в группе Enemy Alliance, которая играла музыку в стиле Kraftwerk. А позже он бросил свою работу и вместе с двумя своими друзьями, у которых была небольшая студия, начал создавать уже совсем другую музыку, подрабатывая диджеем в клубах. Постепенно он сильно увлёкся диджеингом, и вскоре кассета с его творчеством попала на лейбл EMI. Он был подписан на Credence — их танцевальное подразделение. Так началась его диджейская карьера. Эрик боится летать на самолётах, но иногда ради гастролей на других континентах (в основном Северная Америка) ему всё же приходится летать. 5 февраля 2016 года Эрик выпустил дебютный альбом под названием «Opus».

Наиболее успешные синглы 
Известен благодаря хиту 2004 года «Call On Me», достигшему первого места UK singles charts (первая позиция — пять недель). Успешным продажам сингла помогло бросающееся в глаза видео, демонстрирующее фитнес-тренировку, которую сам премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал непристойным. Трек основан на хите «Valerie» Стива Уинвуда 1982 года. Стив специально записал для песни новую вокальную партию.

Второй, не менее успешный сингл — «Proper Education» (2006), который в свою очередь был ремиксом композиции «Another Brick in the Wall, part 2» группы Pink Floyd с альбома The Wall. Видеоклип на Proper Education поднимает проблему глобального потепления, в котором группа молодых людей выключает неиспользуемые приборы и меняет лампочки на энергосберегающие.

Весной 2008 года Эрик выпустил композицию «Pjanoo», которая быстро стала хитом. В одном из интервью автор сказал, что композиция стала известна благодаря Youtube: Эрик сыграл за два года до релиза, любительская видеозапись из клуба попала в Интернет, и мелодия получила большую популярность. В 2009 году Pjanoo стала саундтреком к играм Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony и DJ Hero.

Зимой 2016 года Эрик выпускает дебютный альбом «Opus», который быстро стал лидером во многих странах.

Продюсирование 
Эрик является основателем трех собственных лейблов — Pryda, Mouseville,Pryda Presents и под-лейбла Pryda Friends. В своих интервью он отмечал, что «давно хотел создать свой лейбл, чтобы свободно выпускать музыку без рамок издающих лейблов».

Под лейблом Pryda издаются его собственные хаус- и прогрессив-хаус-треки под одноимённым псевдонимом, когда лейбл Mouseville выпускает более андеграундную и техно-ориентированную музыку под псевдонимом Cirez D. На лейбле Pryda Presents Эрик выпускает треки под псевдонимом Tonja Holma, а также музыку от других музыкантов. Ранее работал лейбл Pryda Friends, в настоящее время закрыт.

В настоящее время Эрик Придз имеет большой авторитет среди мировых диджеев и его музыка оказывает сильное влияние на танцевальную культуру всего мира. В 2005, 2007 и 2013 годах был участником радиошоу Essential Mix, которую ведёт Пит Тонг на BBC Radio 1. На этой же радиостанции, в передаче Essential Selection Пит Тонг представляет его самые новые треки.
С 2012 года выпускает своё собственное шоу «EPIC Radio», в котором представляет эксклюзивные новинки, а также невыпущенный материал.
С 2015 года EPIC Radio выходит на Beats One Radio.

21 мая 2012 вышел первый альбом Эрика под псевдонимом Pryda

Выступления 
В 2011 году Эрик Придз запускает новую серию собственных шоу под общим названием EP/IC (Eric Prydz In Concert), в которых будет звучать его новый материал и ремиксы на свою музыку, которая будет звучать под необыкновенные голографические эффекты и игру света.

Позиции в чартах

Дискография

Eric Prydz 
 2001
 By Your Side / Mr. Jingles
 Bass-Ism / Groove Yard (with Marcus Stork)
 2002
 Mr. Jingles (2002 Re-еdit) / Chasing It / On the Strip (EP1)
 Tha Disco
 Tha Get Down / Tonight / Deeper Still (EP2)
 2003
 In and Out (featuring Adeva)
 2004
 Slammin' / Inner Space
 2011
 2Night
 2012
 Every Day
 We Are Mirage (with EOTS)
 Mighty Love (Instrumental Mix) (with Andreas Postl)
 2014
 Liberate
 2015
 Tether (vs. CHVRCHΞS)
 Generate
 Opus
 2016
 Breathe (featuring Rob Swire)
 2020
 Nopus

Pryda 
 2004
 Human Behaviour / Lesson One
 Spooks / Do It
 2005
 Nile / Sucker DJ
 Aftermath / The Gift
 2006
 Remember / Frankfurt
 2007
 RYMD / Armed
 Ironman / Madderferrys
 Muranyi / Balaton
 Europa / Odyssey
 2008
 Pjanoo / F12
 Evouh / Wakanpi / Rakfunk
 2009
 Animal / Miami To Atlanta / Loaded
 Melo / Lift / Reeperbahn
 Waves / Alfon
 2010
 RYMD 2010 / Inspiration
 EMOS / Viro
 M.S.B.O.Y. / The End
 Niton / Vega
 Illusions / Glimma
 2011
 Mirage / Juletider / With Me
 2012
 Bergen / Recomondos
 2013
 Power Drive
 Layers
 Rotonda
 Lycka / F.A.T.
 2014
 Mija / Origins / Backdraft / AXIS
 2015
 Rebel XX / Run / Loving You / Neuron [Pryda 10 Vol I]
 Welcome to My House / Annexet / Clapham / Snaz / Rush / TID [Pryda 10 Vol II]
 One Day / SOL / Bussen / Border Control / Bytatag / INOX / Crossings / Seadweller / The Truth / Arpe / Frost / Night Breed [Pryda 10 Vol III]
 2016
 Choo / The End is Just the Beginning / The Future
 Lillo
 2017
 Stay With Me
 2018
 Elements / Obsessive Progressive / The HoaX / Project L.O.V.E
 2019
 Illumination / Moln / Warrior / Linked / Dawn / New Eras [ Pryda 15 Vol I] 
 Sonar / From Within / The Riddle / Humlan / Legacy / Villa Mercedes / Hiidden / The Drive [ Pryda 15 Vol II] 
 Terminal 5 / Big Boss / Igen / Tromb / Equinox / Joyous / The Beginning / Bus 605 / The Escort / Star Bugs / Evolution / Project Prayer / Exchange Finale [ Pryda 15 Vol III] 
 2020
 The Gift (EPIC Mix)

Cirez D 
 2003
 Diamond Girl / It’s Over / W-Dizco
 2004
 Control Freak / Hoodpecker
 Deep Inside
 2005
 Knockout / Lost Love
 Re-Match / B-Boy
 Teaser / Lollipop
 2006
 Punch Drunk / Copyrat
 Mouseville Theme
 2007
 Horizons / Tigerstyle
 2008
 Läget?
 Stockholm Marathon / The Journey
 2009
 The Tunnel / Raptor
 On Off / Fast Forward
 2010
 Glow
 Bauerpost / Glow (In the Dark Dub)
 The Tumble / EXIT
 2011
 Full Stop
 Tomorrow / Sirtos Madness (with Acki Kokotos)
 Mokba
 2013
 Thunderstuck / Drums in the Deep
 2014
 Accents / Revolution (free download)
 Ruby
 2015
 Voided / On Top Baby / Chaos / Deep Inside (Remix) / Rise (Cirez D Vol D)
 2016
 In the Reds / Century of the Mouse
 Backlash / The Tournament
 2017
 The Accuser / On Off (Pryda Remix)
 2018
 Black Hole / The Glitch / Dare U
 2020
 Valborg / The Raid

Sheridan 
 2002
 Sunlight Dancing
 Wants vs. Needs
 2004
 High on You
 2006
 Fatz Theme / Flycker

ToNjA Holma 
 2007
 Gemo (unreleased)
 2012
 Bern (unreleased)
 2017
 Trippleton [Pryda Presents]
 Loco [Pryda Presents]
 Spanish Delight [Pryda Presents]
 Global [Pryda Presents]
 2021
 All Night

Moo 
 2002
 Seashells
 2003
 Jonico (Mediterranean Mix) (with Luciano Ingrosso)
 Sunset at Keywest

AxEr 
 2006
 123 / 321 (with Axwell)

A&P Project 
 2003
 Sunrize (featuring Zemya Hamilton) (with Steve Angello)

The Dukes of Sluca 
 2002
 Don’t Stop / Steam Machine / Always Searching (with Andreas Postl)
 2003
 Mighty Love (vs. Apollo) (with Andreas Postl)

Groove System 
 2001
 Vacuum Cleaner / Chord Funk (with Marcus Stork)

Hardform 
 2003
 Dirty Souls / Fear tha Pimps / Back to the Groove (with Marcus Stork)

Fiol Lasse 
 2009
 Svedala

Remixes 
 2002
 Outfunk — Echo Vibes (Eric Pryx)
 Star Alliance — PVC (Eric Prydz Remix)
 Par-T-One — I’m So Crazy (Eric Prydz Remix)
 2003
 Harry’s Afro Hut — C’mon Lady (Eric Prydz Remix)
 Outfunk — Lost in Music (Eric Prydz Remix)
 Steve Angello — Voices (Eric Prydz Remix)
 Snap! vs. Motivo — The Power (Of Bhangra) (Eric Prydz Remix)
 M Factor — Come Together (Eric Prydz Remix)
 The Attic — Destiny (Eric Prydz Remix)
 Futureshock — Pride’s Paranoia (Eric Prydz Remix)
 Oliver Lieb & Shakeman Presents: Smoked — Metropolis (Eric Prydz Remix)
 Pet Shop Boys — Miracles (Eric Prydz Remix)
 Aloud — Sex & Sun (Eric Prydz Remix)
 2004
 Duran Duran — (Reach Up For The) Sunrise (Eric Prydz Remix)
 The Shapeshifters — Lola’s Theme (Eric Prydz Remix)
 Mutiny vs. Lorraine Cato — Holding On (Eric Prydz Remix)
 Alter Ego — Rocker (Eric Prydz Remix)
 2005
 Axwell — Feel the Vibe (Eric Prydz Unofficial Remix)
 Ховард Джонс — And Do You Feel Scared? (Eric Prydz Remix)
 2006
 Double 99 — R.I.P. Groove (Cirez D Remix)
 Switch — A Bit Patchy (Eric Prydz Remix)
 Paolo Mojo — 1983 (Eric Prydz Remix)
 Michael Jackson — Thriller (Eric Prydz Remix)
 Duran Duran — Nice (Eric Prydz Remix)
 Inner City — Good Life (Eric Prydz Summer 2006 Edit)
 2007
 Sven Väth — The Beauty and the Beast (Eric Prydz Re-edit)
 2008
 Jim Rivers & Paolo Mojo — Ron Hardy Said (Eric Prydz Remix)
 Christian Smith & John Selway — Total Departure (Cirez D Remix)
 2009
 Sébastien Léger — The People (Eric Prydz Remix)
 Calvin Harris — Flashback (Eric Prydz Remix)
 2010
 Faithless — Not Going Home (Eric Prydz Remix)
 Felix Da Housecat — Thee Anthem (Eric Prydz Remix)
 2011
 Eric Prydz feat. Jan Burton — Niton (The Reason) (Pryda '82' Mix)
 Depeche Mode — Personal Jesus (Eric Prydz Remix)
 Depeche Mode — Never Let Me Down Again (Eric Prydz Remix)
 Digitalism — Circles (Eric Prydz Remix)
 Guy J & Henry Saiz — Meridian (Pryda Remix)
 2012
 M83 — Midnight City (Eric Prydz Private Remix)
 2014
 deadmau5 — The Veldt (feat. Chris James) (Eric Prydz Edit)
 Sailor & I vs. Âme — Turn Around (Eric Prydz Private Remix) (unreleased)
 2015
 Adventure — Rio (Eric Prydz Remix) (unofficial)
 2019
 CamelPhat & Cristoph ft. Jem Cooke — Breathe (Eric Prydz Remix)
 2022
 Anyma & Chris Avantgarde — Consciousness (Eric Prydz Remix)

Примечания

Ссылки 
 
  
 Eric Prydz Twitter 
 
  

Диджеи Швеции
Ремиксеры
Родившиеся в Стокгольме
Родившиеся в 1976 году
Исполнители Virgin Records
Исполнители Astralwerks
Лауреаты премии Echo Pop